Choudens oder de Choudens ist der Name von:

 Antoine de Choudens (1825–1888), französischer Musikverleger, Gründer von Editions Choudens
 Antony de Choudens (1849–1902), Sohn von Antoine de Choudens, französischer Komponist
 Paul de Choudens (1850–1925), Sohn von Antoine de Choudens, französischer Musikverleger und Librettist
 Xavier de Choudens, französischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Editions Choudens, 1845 von Antoine de Choudens gegründeter Musikverlag, auch Choudens Éditeur[s] und Choudens père et fils genannt